Нонгконг () — вьетнамский топоним:
 Нонгконг — уезд в провинции Тханьхоа.
 Нонгконг — город в уезде Нонгконг, провинция Тханьхоа.